Анастасия Шевченко: Шевченко, Анастасия Александровна (род. 1999) — российская биатлонистка.
 Шевченко, Анастасия Игоревна (род. 1994) — российская футболистка.
 Шевченко, Анастасия Нукзариевна (род. 1979) — российский общественный деятель.